Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

212e régiment d'infanterie
212e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires